Olchowiec (ukr. Вільховець) – wieś na Ukrainie w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego.

Historia 
Pod koniec XIX w. wieś w powiecie bóbreckim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Вільховець (Olchowiec)

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon przemyślański